Глоба́льний інновац́ійний і́ндекс складений Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, Корнелльського університету та міжнародної бізнес-школою «Insead». Всього в рейтингу представлені 143 країни. Дослідження проводиться з 2007 року. Дослідження знаходяться під державним управлінням і спрямовані на вивчення економічних процесів і проводяться щорічно.

Оцінка Міжнародного інноваційного індексу є частиною великого дослідження, в якому розглядалися як комерційні результати інноваційної діяльності в країнах, так і активність урядів щодо заохочення та підтримки інноваційної діяльності в своїй державній політиці. Дослідження включало опитування понад 1000 керівників вищої ланки з компаній - членів Національної асоціації виробників у всіх галузях виробництва, поглиблені інтерв'ю з 30 керівниками й порівняння «інноваційної привабливості» 110 країн і всіх 50 штатів США. Глобальний індекс інновацій складений з 82 різних змінних, які детально характеризують інноваційний розвиток країн світу, які перебувають на різних рівнях економічного розвитку. 

Лідерами «Глобального індексу інновацій — 2014» стали Швейцарія, Велика Британія і Швеція. В першу десятку також змогли потрапити Фінляндія, Нідерланди, США, Сінгапур, Данія, Люксембург і Гонконг.

На пострадянському просторі найкращі показники продемонстрували Естонія (24-е місце), Латвія (34-е) і Литва (39-е). Потім слідують Молдова (43-е), Росія (49-те) і Білорусь (58-е). Трохи відстали від них Україна (63-є), Вірменія (65-е) і Грузія (74-е). Найгірші показники у Азербайджану, що розташувався на 101-й сходинці. Туркменістан у рейтингу не представлений. Киргизстан зайняв 112-рядок. Найближчі сусіди Киргизстану, Узбекистан і Таджикистан, продемонстрували, на думку міжнародних експертів, більш низькі результати і зайняли 128-е і 137-е місця, відповідно. Водночас Казахстан, також межує з Киргизькою Республікою, має вищі показники — його автори рейтингу визначили на 79-й рядок.

У 2019 році Україна посіла 47 місце в рейтингу Глобального інноваційного індексу.

Джерело 
 The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge (березень 2009)
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf

Джерела 
 В международном рейтинге инноваций Киргизия заняла 112 место 

Індекси
Міжнародні рейтинги
Інноваційна діяльність
Інновації